Romanowsky steht für:

 Romanowsky-Färbung

Romanowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitri Leonidow Romanowsky (1861–1921), Internist
 Richard Romanowsky (1883–1968), österreichischer Schauspieler und Komiker

Siehe auch:
 Romanowski
 Roman Romanowskyj